Дмитрий Эдуардович Олейников (, Москва, РСФСР, СССР) — советский спортсмен (скоростное плавание в ластах). Заслуженный мастер спорта СССР (1990).

10-кратный рекордсмен мира, 8-кратный чемпион мира, 7-кратный чемпион Европы, 15-кратный чемпион СССР.

Литература 
 Книги про подводные виды спорта

Ссылки 
 Программа телеканала Спорт "Летопись спорта. Современные ихтиандры" (эфир от 22.04.06 г.) 
 Медалисты чемпионатов мира по скоростному плаванию в ластах

Пловцы СССР
Пловцы в ластах СССР